Luis Toribio Romero (1854-1893), chitarrista classico statunitense
 Luis Romero Bassart (s. XX), militare durante la Guerra civile spagnola
 Luis Romero Pérez, (1916-2009), scrittore spagnolo
 Luis Romero Pérez (1921–), pugile spagnolo
 Luis Alberto Romero (1968–), calciatore uruguaiano
 Luis María Romero (1968–), calciatore uruguaiano
 José Luis Romero Espinosa, calciatore spagnolo
 José Luis Romero Robledo, calciatore spagnolo
 Luis Rodolfo Romero, calciatore messicano
 Jorge Luis Romero, calciatore argentino
 Luis Fernando Romero, calciatore colombiano
 Luis Manuel Romero, calciatore ecuadoriano
 Luis Romero, calciatore venezuelano
 Luis Romero Amarán (1979–), ciclista cubano
 Luis Romero, attore argentino